Крейсера типа «Аретьюза»:

 Лёгкие крейсера типа «Аретьюза» (1913)
 Лёгкие крейсера типа «Аретьюза» (1935)